Siem Reap steht für:

Siem Reap (Stadt), Provinzhauptstadt in Kambodscha
Siem Reap (Provinz), Provinz in Kambodscha